Škoda Rapid mohou být tyto modely automobilky Škoda:

 Škoda Rapid (1935) z roku 1935
 Škoda 743, prodávaná od roku 1984 jako Rapid (Rapid 130, Rapid 135, Rapid 136)
 Škoda Rapid (2011) z roku 2011, malý sedan pro asijský trh
 Škoda Rapid z roku 2012, liftback nižší střední třídy

Externí odkazy